L'Islet hace referencia a varios artículos sobre lugares en  Quebec ():

 L'Islet, municipio regional de condado de Chaudière-Appalaches.
 L'Islet, municipio de Chaudière-Appalaches.
 L'Islet, condado antiguo.
 Saint-Damase-de-l'Islet, municipio de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Pamphile-de-l'Islet, localidad de Chaudière-Appalaches.